Mucho Stilo (* 5. April 1984 in Figueres, Spanien) ist ein spanischer Musiker.

Leben 
Mucho Stilo trat im Jahr 2007 in Erscheinung durch den Gewinn des KISSFM Talent Awards in Berlin und die anschließende Tour mit Sean Paul, u. a. in der Columbiahalle Berlin.
Nach dem ersten Album "Next2us" folgte eine Europa-Tour mit Yomo, Randy y Jowell und Künstlern aus der puerto-ricanischen Reggaeton-Szene und der Videodreh zu "Fuego".

Nachdem es in 2009 ruhig um Mucho Stilo geworden war, folgte Ende 2010 ein Comeback mit "Tonight" in dessen Video u. a. auch SEXY CORA mitspielte. Nach ihrem Tod wurde das Lied mit neuem Refrain, Instrumental und Videomaterial versehen. "Goodbye Cora" ist nun das offizielle Abschiedslied für Sexy Cora (produziert von DJ Slon).

Er lebt in Hamburg.

Einzelnachweise 

Musiker (Spanien)
Spanier
Geboren 1984
Mann